Атархеа има више значења:

 Општина Атархеа (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Атархеа (Атархеа, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Атархеа, Ел Арко (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику